Bezirksklasse 1934/35 bezeichnet:

 Bezirksklasse Halle-Merseburg 1934/35
 Bezirksklasse Magdeburg-Anhalt 1934/35
 Bezirksklasse Thüringen 1934/35
 Fußball-Bezirksklasse Bremen 1934/35
 Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1934/35
 Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg 1934/35
 Fußball-Bezirksklasse Leipzig 1934/35
 Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein 1934/35
 Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1934/35
 Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen 1934/35
 Fußball-Bezirksklasse Pommern 1934/35
 Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1934/35